South Pembrokeshire peut désigner :
 le district du South Pembrokeshire, un ancien district administratif du comté de Dyfed, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 Carmarthen West and South Pembrokeshire, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Carmarthen West and South Pembrokeshire, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1997 pour les élections générales de la Chambre des communes.